My Baby – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
 My Baby – film del 1926 diretto da Arthur Hotaling
 My Baby – film del 2013 diretto da Luiza Parvu